Mansoa är ett släkte av katalpaväxter. Mansoa ingår i familjen katalpaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Katalpaväxter
Mansoa